Osoby o tym nazwisku:
 Nicky Pastorelli – holenderski kierowca wyścigowy
 Paolo Pastorelli – włoski polityk, bankowiec, samorządowiec
 Sandro Pastorelli – włoski żużlowiec
 Robert Pastorelli – amerykański aktor filmowy